Вальшонок — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальшонок, Зиновий Михайлович (род. 1934) — русский поэт.
 Вальшонок, Ольга Самойловна (1896—1977) — советский учёный в области невропатологии, доктор медицинских наук (1954), профессор (1960).